6H steht für:
 Polytyp 6H von Siliciumcarbid
 sehr hart, siehe Härtegrad (Bleistift)
 Israir (IATA-Code), israelisches Flugunternehmen

Siehe auch:
 H6

6H